Silezia se poate referi la:

Silezia, regiune istorică
Silezia Luzațiană, regiune din sud-estul Saxoniei în Germania
Silezia Sudetină, regiune din estul Republicii Cehe
Voievodatul Silezia, regiune administrativă a Poloniei
Voievodatul Silezia Inferioară, regiune administrativă a Poloniei